Fabrizio is een Italiaanse voornaam, met de betekenis 'vakman'.

Personen
 Fabrizio Bongers (artiestennaam Fabrizio), Nederlands (carnavals)zanger
 Fabrizio Barbazza, Italiaans voormalig Formule 1 coureur
 Fabrizio De André, Italiaans singer-songwriter.
 Fabrizio Giovanardi, Italiaans autocoureur
 Fabrizio Moretti, Amerikaans-Braziliaans drummer

Overig
 Fabrizio (motorfiets), Italiaans motormerk.